Stazione di Parigi Orsay (gare d'Orsay) – ex stazione ferroviaria a Parigi, ora sede del museo d'Orsay
 Stazione di Parigi Museo d'Orsay (gare Musée d'Orsay) – stazione ferroviaria della RER a Parigi
 Stazione di Orsay Ville (gare d'Orsay-Ville) – stazione ferroviaria a Orsay